Боро:

 Боро — слово обозначает разные виды территориальных единиц в некоторых англоязычных странах, например:
 Боро Лондона
 Боро (Нью-Йорк)
 Боро (Пенсильвания)

Фамилия 
 Боро, Александр (1803—1875) — французский ботаник, фармацевт, директор ботанического сада в Анже.
 Боро, Джамуна (род. 1997) — индийская боксёрша.
 Боро, Исаак Адака (1938—1968) — герой гражданской войны в Нигерии.

Другое 
 «Боро» — команда Формулы-1.
 Боро — язык в Эфиопии